Окинавская диета — тип питания жителей японских островов Рюкю. Названа в честь самого крупного острова архипелага — острова Окинава.

Диета привлекает внимание из-за того, что жители этого региона отличаются повышенным долголетием.

Основана на китайской кухне с добавлением продуктов, полученных из юго-восточной Азии, тихоокеанского региона. Сервировка и способ употребления — японский.

Основной энергетический компонент — сладкий картофель. Также употребляются водоросли (особенно комбу), соя и травы, сопровождаемые рыбой и свининой.

Окинавская диета предполагает потребление цельных и необработанных продуктов. Окинавцы, как правило, потребляют около 1200 калорий в день.

См. также 
 Окинавская кухня

Примечания

Ссылки 
 Алексей Дмитриев Остров долгой жизни  «Вокруг света», 03 марта 2014 года

Окинавская кухня
Рюкю
Диеты
Геронтология